Sergiuskloster steht für
 Sankt-Sargis-Kloster von Gag, Aserbaidschan
 Sankt-Sargis-Kloster von Uschi, Armenien
 Kloster Sanctus Sergius, Libanon